|-
| 162801 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162802 - ||  || 19 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162803 - ||  || 30 decembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 162804 - ||  || 23 decembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 162805 - || 2001 AR || 2 ianuarie 2001 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 162806 - ||  || 2 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 162807 - ||  || 2 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 162808 - ||  || 2 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 162809 - ||  || 4 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 162810 - ||  || 5 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 162811 - ||  || 15 ianuarie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 162812 - ||  || 15 ianuarie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 162813 - ||  || 19 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 162814 - ||  || 19 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 162815 - ||  || 20 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 162816 - ||  || 20 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 162817 - ||  || 20 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 162818 - ||  || 20 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 162819 - ||  || 20 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 162820 - ||  || 19 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 162821 - ||  || 19 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 162822 - ||  || 21 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 162823 - ||  || 21 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 162824 - ||  || 29 ianuarie 2001 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 162825 - ||  || 26 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 162826 - ||  || 29 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 162827 - ||  || 26 ianuarie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 162828 - || 2001 CG || 1 februarie 2001 ||  || K. Korlević
|-
| 162829 - ||  || 1 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 162830 - ||  || 1 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 162831 - ||  || 1 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 162832 - ||  || 1 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 162833 - ||  || 1 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 162834 - ||  || 1 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 162835 - ||  || 2 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 162836 - ||  || 1 februarie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 162837 - ||  || 2 februarie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 162838 - ||  || 15 februarie 2001 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 162839 - ||  || 13 februarie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 162840 - ||  || 16 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 162841 - ||  || 16 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 162842 - ||  || 16 februarie 2001 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 162843 - ||  || 19 februarie 2001 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 162844 - ||  || 17 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 162845 - ||  || 17 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 162846 - ||  || 17 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 162847 - ||  || 17 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 162848 - ||  || 17 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 162849 - ||  || 17 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 162850 - ||  || 19 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 162851 - ||  || 19 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 162852 - ||  || 19 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 162853 - ||  || 19 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 162854 - ||  || 19 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 162855 - ||  || 16 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 162856 - ||  || 20 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 162857 - ||  || 19 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 162858 - ||  || 19 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 162859 - ||  || 21 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 162860 - ||  || 16 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 162861 - ||  || 16 februarie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 162862 - ||  || 16 februarie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 162863 - ||  || 2 martie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 162864 - ||  || 2 martie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 162865 - ||  || 2 martie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 162866 - ||  || 4 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 162867 - ||  || 14 martie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 162868 - ||  || 15 martie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 162869 - ||  || 15 martie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 162870 - ||  || 15 martie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 162871 - ||  || 2 martie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 162872 - ||  || 18 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 162873 - ||  || 18 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 162874 - ||  || 19 martie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 162875 - ||  || 19 martie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 162876 - ||  || 19 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 162877 - ||  || 19 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 162878 - ||  || 18 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 162879 - ||  || 18 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 162880 - ||  || 18 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 162881 - ||  || 18 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 162882 - ||  || 24 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 162883 - ||  || 19 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 162884 - ||  || 19 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 162885 - ||  || 26 martie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 162886 - ||  || 26 martie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 162887 - ||  || 16 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 162888 - ||  || 18 martie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 162889 - ||  || 19 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 162890 - ||  || 21 martie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 162891 - ||  || 23 martie 2001 ||  || 
|-
| 162892 - ||  || 13 aprilie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 162893 - ||  || 14 aprilie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 162894 - || 2001 HD || 16 aprilie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 162895 - ||  || 16 aprilie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 162896 - ||  || 18 aprilie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 162897 - ||  || 23 aprilie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 162898 - ||  || 24 aprilie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 162899 - ||  || 27 aprilie 2001 ||  || W. K. Y. Yeung
|-
| 162900 - ||  || 24 aprilie 2001 || Haleakala || NEAT
|-